Rapa Nui steht für:

 die Osterinsel
 Rapa Nui – Rebellion im Paradies, ein Spielfilm

Rapanui steht für:

 Rapanui, die Ureinwohner der Osterinsel, siehe Osterinsel #Frühgeschichte
 Rapanui (Sprache), die Sprache der Ureinwohner der Osterinsel